

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Trzy Chałupy –  przysiółek wsi Biskupice w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Trzy Chałupy – przysiółek wsi Olszówka w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Trzy Chałupy – część wsi Biedaszków Wielki w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica
 Trzy Chałupy – część wsi Krusze w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Trzy Chałupy – część wsi Lipie w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska
 Trzy Chałupy – część wsi Szalonka w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska